Plaats in Indonesië
 Krikilan (Bayat), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Krikilan (Kalijambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Krikilan (Masaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Krikilan (Driyorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Krikilan, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java